Serapionsbrüder (nach dem heiligen Serapion) bezeichnet:

 eine Berliner Gruppe romantischer Schriftsteller um E. T. A. Hoffmann, siehe Serapionsbrüder (Berlin)
 Die Serapionsbrüder, eine 1819 bis 1821 erschienene Sammlung von Erzählungen und Aufsätzen von E. T. A. Hoffmann
 Die neuen Serapionsbrüder, einen Roman von Karl Gutzkow von 1877
 eine 1921 begründete Petrograder literarische Gruppe, siehe Serapionsbrüder (Petrograd)